Velike Dole je ime več naselij v Sloveniji:

 Velike Dole, občina Trebnje
 Velike Dole pri Temenici, občina Ivančna Gorica

Naselja v Sloveniji